Dona Estefânia pode referir-se a:
 Estefânia de Hohenzollern-Sigmaringen, rainha consorte de D. Pedro V de Portugal
 Hospital de Dona Estefânia, um hospital pediátrico de Lisboa baptizado em honra da anterior
 Largo de Dona Estefânia na freguesia de São Jorge de Arroios em Lisboa

Desambiguação